Heberer ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Heberer (1883–1955), deutscher Architekt
 Georg Heberer (1920–1999), deutscher Chirurg
 Gerhard Heberer (1901–1973), deutscher Genetiker und Anthropologe
 Helen Heberer (* 1950), deutsche Politikerin (SPD)

 Ludwig Heberer (1915–1997), deutscher Arzt
 Marcus Heberer (1592–1665), deutscher Jurist und Stadtschreiber

 Wolfgang Wilhelm Heberer (um 1660–1721), deutscher Jurist und Richter

Heberer ist der Name folgender Unternehmen:
 Wiener Feinbäckerei Heberer, deutsche Bäckereikette